Парнел има више значења:
 Парнел (Ајова)
 Парнел (Мисури)